

Étymologie 
Le patronyme néerlandais Vermeer provient d'un endroit où se trouve une étendue d'eau stagnante (nl:meer : lac). Il peut aussi provenir du nom .

Le ver- est une contraction de van et der.

Le mot meer peut être décliné au pluriel : meren.

Il peut aussi prendre l'ancien suffixe locatif -t.

voir aussi la variante  et ses dérivés.

Patronyme

Vermeer 

 Jan Vermeer van Haarlem l'ancien (1632-1675), peintre baroque néerlandais
 Johannes Vermeer (1632-1675), dit aussi Vermeer de Delft, un peintre néerlandais de la province de Hollande.
 Jan Vermeer van Haarlem le jeune (1656-1705), peintre paysagiste néerlandais 
 Gary Vermeer (1918-2009), industriel américain immigré des Pays-Bas, inventeur du round baler et de la dessoucheuse.
 Kenneth Vermeer (né en 1986), un footballeur néerlandais.
 Natasja Vermeer, une actrice, mannequin et chanteuse néerlandaise.
 Sanne Vermeer (née en 1998), judokate néerlandaise.

Vermeren 
 Pierre Vermeren (1966-), historien français.

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais